Сабана Гранде има више значења:

 Сабана Гранде (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сабана Гранде (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сабана Гранде (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сабана Гранде (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику